New Dawn ist der Name
 einer Rosensorte, siehe New Dawn (Rose)
 ehemals eines Kommunikationssatelliten, siehe Intelsat 28
 einer Zeitschrift des Inselstaates Fidschi, siehe New Dawn (Zeitschrift)
 eines grenzwissenschaftlichen Magazins aus Australien, siehe: New Dawn (Magazin)
 eines französischen Films, siehe New Dawn (Film)
 eines Studioalbums von Libera, siehe New Dawn (Album)